DNG steht für:
 Datennetzabschlussgerät in der Telekommunikation
 Datennutzungsgesetz
 Deutsch-Namibische Gesellschaft e.V., Gesellschaft zur Förderung der wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Namibia
 Deutsch-Nauruische Gesellschaft, Vereinigung zur Förderung der Beziehungen zwischen Deutschland und Nauru
 Deutsch-Nepalische Gesellschaft e.V., Gesellschaft zur Pflege informativer Beziehungen zwischen Deutschland und Nepal im Sinne von Völkerverständigung und gegenseitiger Achtung
 Deutsche Nucleinsäurechemiegemeinschaft e.V., Vereinigung zur Förderung der Chemie der Nucleinsäuren und des wissenschaftlichen Austausches in Deutschland
 Deutsche Numismatische Gesellschaft – Verband der Deutschen Münzvereine e.V.
 Digital Negative, ein standardisiertes Rohdatenformat in der Fotografie

dng steht für:
 Dunganische Sprache (ISO-639-3-Code), eine der chinesischen Sprachen

DNG